Mount Sedgwick ist der Name folgender Berge:

 in den Vereinigten Staaten:
 Mount Sedgwick (New Mexico)

 in Kanada:
 Mount Sedgwick (British Columbia)
 Mount Sedgwick (Yukon)

 in Australien:
 Mount Sedgwick (Tasmanien) in der West Coast Range